Franciszek Adamski (ur. 1930) – polski socjolog, pedagog i profesor nauk humanistycznych.
 Franciszek Adamski (1901–1940) – polski instruktor wychowania fizycznego i porucznik Wojska Polskiego. Ofiara zbrodni katyńskiej.